Львов Михайло

Відомі представники 

 Львов Михайло Давидович (1917—1988) — російський поет.
 Львов Михайло Лаврентійович (1757—1825) — російський флотоводець, генерал-майор флоту (1803).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок